Sturluson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (), chef de clan islandais, membre des Sturlungar ;
  (mort en 1238), scalde et goði islandais, membre des Sturlungar ;
 Snorri Sturluson (1179–1241), homme politique, diplomate, historien et poète islandais ;
  (né en 1975), footballeur (gardien de but) islandais.

Notes et références 

en:Sturluson